Рубин Рафаэль Окоти (; родился 6 июня 1987 года в Карачи, Пакистан) — австрийский футболист нигерийского происхождения, нападающий. Выступал в сборной Австрии. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 

Рубин начал профессиональную карьеру в венской «Аустрии». Первые два сезона он провёл выступая за резервную команду. 5 августа 2007 года в матче против венского «Рапида» Окоти дебютировал в австрийской Бундеслиге. 23 февраля 2008 года в поединке против зальцбургского «Ред Булла» он забил свой первый гол за «Аустрию». 16 мая 2009 года в поединке против «Альтаха» Окоти сделал первый в карьере хет-трик. В том же году Рубин помог команде выиграть Кубок Австрии, а также с 14 мячами стал лучшим бомбардиром команды.

В 2010 году контракт Окоти с «Аустрией» закончился и он перешёл в немецкий «Нюрнберг». 18 декабря в матче против «Ганновер 96» он дебютировал в Бундеслиге. В 2011 году из-за высокой конкуренции Рубин на правах аренды перешёл в бельгийский «Сент-Трюйден». 13 августа в матче против «Монса» он дебютировал в Жюпиле лиге. 15 октября в поединке против «Беерсхота» Окоти забил свой первый гол за новый клуб.

Зимой 2012 года Рубин вернулся в Австрию, где заключил соглашение со «Штурмом». 25 февраля в матче против венского "Рапид"а он дебютировал за клуб из Граца. 8 апреля в поединке против «Маттерсбурга» Окоти забил свой первый гол за «Штурм».

Летом 2013 года он вернулся в «Аустрию», где провёл следующие полгода. За эти шесть месяцев Рубин забил всего 1 гол и потерял место в основе. Для получения игровой практики в начале 2014 года он на правах аренды перешёл в датский «Сённерйюск». 21 февраля в матче против «Вестшелланна» Окоти дебютировал в датской Суперлиге. В этом же поединке он сделал «дубль» забив первые голы за новую команду. В 15 матчах за «Сённерйюск» Рубин отличился 15 раз.

Летом он покинул «Аустрию» и подписал двухлетнее соглашение с немецким «Мюнхен 1860». 4 августа в матче против «Кайзерслаутерна» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В этом же поединке он дважды отличился забив первые голы за «львов».

Летом 2016 года Окоти перешёл в китайский «Пекин Баси». В начале 2018 года он расторг контракт и перешёл в «Беерсхот Вилрейк».

Международная карьера 
В составе юношеской сборной Австрии Окоти занял третье место на юношеском чемпионате Европы в Польше, а через год занял четвёртое место на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

19 ноября 2008 года в товарищеском матче против сборной Турции Рубин дебютировал в сборной Австрии. 12 октября в отборочном поединке чемпионата Европы 2016 против сборной Черногории Окоти забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Рубин попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против команды Венгрии.

Личная жизнь 
Рубин родился в Карачи в семье нигерийца Руфуса Окоти (из Порт-Харкорта) и австрийки (из Клагенфурта). До 1991 года он жил в Барселоне, а затем переехал в Вену.

Голы за сборную Австрии

Достижения 
Командные

 «Аустрия Вена»
 Обладатель Кубка Австрии — 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru 
 Profil zawodnika na 1. FC Nürnberg 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Бэйцзин Энтерпрайзес»
Игроки ФК «Беерсхот»